Lisice kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Lisiče, ort, Opsjtina Časjka,

Tjeckien 

 Lišice, ort, Hradec Králové, Okres Hradec Králové,